Gnaeus Cornelius Blasio ist der Name folgender Personen:

* Gnaeus Cornelius Blasio (Konsul), römischer Senator und Politiker im 3. Jahrhundert v. Chr.
 Gnaeus Cornelius Blasio (Prokonsul),  römischer Senator und Politiker im 2. Jahrhundert v. Chr.